Hillier ist der Familienname folgender Personen: 
 Barry Hillier (1936–2016), englischer Fußballspieler
 Bevis Hillier (* 1940), britischer Kunsthistoriker, Sachbuchautor und Journalist 
 David Hillier (* 1969), englischer Fußballspieler
 Erwin Hillier (1911–2005), deutsch-britischer Kameramann
 George Lacy Hillier (1856–1941), englischer Radsportpionier
 Harold Hillier (1905–1985), englischer Pflanzenzüchter
 Ian Hillier (* 1979), walisischer Fußballspieler
 Jack Hillier (1933–2006), englischer Fußballspieler
 James Hillier (1915–2007), kanadischer Wissenschaftler und Erfinder
 Jakob Hillier (1848–1918), rumäniendeutscher Kirchenmusiker, Komponist und Musikpädagoge
 Joe Hillier (1907–1979), walisischer Fußballspieler
 John Hillier (* 1944), britischer Diskuswerfer
 Norman Hillier-Fry (1923–2015), britischer Diplomat
 Paul Hillier (* 1949), britischer Dirigent, Musikdirektor und Bariton
 Randy Hillier (* 1960), kanadischer Eishockeyspieler
 Rick Hillier (* 1955), kanadischer General
 Stanley Hillier (1899–1972), englischer Fußballspieler und -trainer
 Stephen Hillier (* 1962), britischer Air Chief Marshal

Hillier steht für:
 Hillier Moss, Feuchtgebiet auf Signy Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Lake Hillier, einen See in Westaustralien

Siehe auch:
 Hillyer
 Caleb Hillier Parry